15-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в городе Берн с 18 по 23 марта 1974 года. Во второй раз чемпионом стала сборная США.

Формат соревнований 
В четырнадцатом турнире принимали участия десять команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции, ФРГ, Дании и Италии. Первый раунд турнира состоял из 9 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 

1974
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1974 году
1974 год в кёрлинге
Март 1974 года
Международные спортивные соревнования в Берне
Чемпионаты мира в Швейцарии